Sole steht für:
 Sole, eine Salz-Wasser-Lösung
 kolloidale Lösungen, siehe Kolloid #Definitionen und Formen
 Kalt- oder Kühlsole, siehe Sole (Kältetechnik)
 Sole (2000), italienischer Film von Mariangela Barbanente
 Sole (2019), italienisch-polnischer Film von Carlo Sironi
 Sole (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Petite Baïse
 Ha Sole (Kanana), Ort in Lesotho

Sole ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Sole (1943–2022), US-amerikanischer Filmregisseur und Szenenbildner
 David Sole (* 1962), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Donald Bell Sole (1917–2011), südafrikanischer Botschafter
 Hailey Sole (* 2001), US-amerikanisches Model und Filmschauspielerin
 Josh Sole (* 1980), neuseeländisch-italienischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Sohle
 Solé